Chiscas kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Chiscas (ort), Boyacá, 
 Chiscas (kommun), Boyacá,